Urodzeni mordercy
 Natural Born Killers (ścieżka dźwiękowa)